

Patronyme 

 Amadé Barth (ou Amadeus Barth ou Ernst Amadeus Barth) (1899–1926), peintre suisse ; 
 Auguste Barth (1834-1916), indianiste français ;  
 Bernd-Rainer Barth (1957- ), historien allemand ;
 Christian Samuel Barth (1735-1809), hautboïste compositeur allemand ;
 Edgar Barth (1917-1965), pilote automobile allemand ;
 Friedrich Gottlieb Barth (1738-1794), éditeur allemand
 Fredrick Barth (né en 1928), anthropologue norvégien
 Gaspard de Barth (ou Barthius) (1587-1658), érudit allemand
 Heinrich Barth (1821-1865), géographe allemand
 Heinz Barth (1920-2007), SS allemand, dit « l'assassin d'Oradour-sur-Glane »
 Jean Barth (1945-), militant politique suisse
 Jakob Barth (1851–1914), professeur de philologie sémitique à l'université de Berlin et un enseignant au Séminaire rabbinique Hildesheimer de Berlin. Il est le gendre du fondateur du séminaire, le rabbin Azriel Hildesheimer.
 John Barth (né en 1930), écrivain américain
 Karl Barth (1886-1968), théologien protestant suisse
 Karl Heinrich Barth (1847-1922), pianiste et pédagogue allemand.
 Marisa Ferretti Barth (1931-2021), organisatrice communautaire et femme politique canadienne.
 
 Richard Barth (1850-1923), musicien allemand
 Signe-Madeleine Barth (1895-1982), peintre suédoise
 Thomas Barth (né en 1960), coureur cycliste allemand

Toponyme 
 Barth, ville allemande de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-du-Nord.

Divers
 Barth (né en 1970), alias Jean-Marc Ruzza, animateur français de radio et de télévision
 Barth (né en ?), alias Barthelemy Corbelet, chanteur, auteur-compositeur français.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien